patch — программная утилита Unix, предназначенная для переноса правок (изменений) между разными версиями текстовых файлов. Информация о правке обычно содержится в отдельном файле, называемом «заплаткой», «правкой» или «файлом правки» («патч-файле» — ). Подобный файл, как правило, создается с помощью другой утилиты Unix — diff, позволяющей автоматически извлечь информацию о различиях в тексте файлов.

История 
Оригинальная версия программы patch была написана будущим автором Perl Larry Wall (posted to mod.sources) . Сегодня программа patch является частью GNU-проекта и поддерживается FSF.

Использование 
В то время как исходным предназначением программы был перенос различий между версиями файлов программ (так, что программист, внесший в свою программу полезные изменения, мог поделиться этими изменениями с другими программистами, использующими предыдущие версии кода), patch может использоваться для переноса различий между любыми двумя текстовыми файлами, включая, но не ограничиваясь, программную документацию, html-файлы и так далее.

«Файлы правок», или «патчи», или, неформально, «заплатки», используемые утилитой patch («patch files», «patches»), являются текстовыми файлами специального формата. В отличие от них, существуют также бинарные файлы сходного назначения, однако последние, как правило, не имеют ничего общего с утилитой patch и связаны с задачами внесения изменений в бинарные (нетекстовые) файлы, в том числе — исполняемые файлы программ.

Содержимое файлов-патчей 
Файлы являющиеся результатом работы diff, имеют определенный формат, удобный, в том числе, для чтения и внесения правок «вручную» самим пользователем.

Пример содержимого такого файла:
--- a/path/to/file	2021-01-26 22:55:55.288371691 +0300
+++ b/path/to/file	2021-01-26 22:58:31.790414616 +0300
@@ -1,5 +1,8 @@
+#include <stdio.h>
+
 int
-main(void)
+main(int argc, char** argv)
 {
+	printf("%s: Example `diff` usage;\n", );
 	return 0;
 }
На строке, начинающейся с тройного знака «минус» (в простейшем случае - первая строка), указан относительный путь к оригинальному файлу и время последних изменений. Затем на следующей строке после тройного знака «плюс» указан относительный путь и время последних изменений финальной версии файла, используемой для создания патча.

Далее, на строке, начинающейся и заканчивающейся двойным символом «@», после знака «минус» указан номер строки начала приведенного участка текста и количество строк, которое этот участок занимал в старой версии файла, а после знака «плюс» - аналогичные характеристики участка в новом файле. Ниже приводится сам участок, где вначале каждой строки добавлен пробел, если строка не менялась, «минус» - если она отсутствует в новом файле, и, соответственно, «плюс» - если эта строка была добавлена.
В приведенном выше примере файла присутствует только один такой сегмент, однако их может быть любое количество. Кроме того, патч может содержать сведения об изменениях, внесенных в другие файлы, если команда diff применялась к директории.

Очень часто создание патчей происходит в контексте использования какой-либо системы контроля версий. Если файл изменений создавался средствами одной из них, например git, то формат принципиально отличаться не будет, в нем просто может оказаться дополнительная, избыточная для утилиты patch, информация.

Пример использования 
Для создания патча, или файла правки, с помощью утилиты diff выполните в командной строке:

  $ diff -u старый_файл новый_файл > разница.diff
  # ключ -u указывает программе diff выдавать разницу в так называемом "стандартном" ("унифицированном") формате

Чтобы применить полученный патч, выполните следующую команду:

  $ patch < разница.diff

Выполнение последней команды перенесёт разницу из нового файла в старый, обновив старый файл (если старый файл не будет найден по заданному пути, программа выдаст ошибку).

Патч можно «откатить», то есть отменить, передав программе patch ключ -R:

  $ patch -R < разница.diff

Как правило, утилита patch способна правильно обновить файл и в том случае, когда он несколько изменился (например, был отредактирован в области, не перекрывающейся с областью применения текущей «заплатки»).

Для этого утилита patch использует «контекст» — несколько строчек, соседних с областью применения патча, хранящихся в файле правки наряду с другой информацией о замене.

Однако в случае существенного расхождения файла, к которому применяется («накладывается») патч, и исходного файла, использовавшегося при создании патча, корректность применения патча, вообще говоря, не гарантируется.

Портирование (перенос на другие платформы) 
Созданная для применения на Unix-системах, утилита patch была впоследствии перенесена на платформу Windows и некоторые другие. Версии patch для Windows можно найти в пакетах GnuWin32 и , а также в среде Cygwin.

См. также 
 quilt
 rsync
 IEBUPDTE — аналог программы patch, созданный примерно на 20 лет раньше (предположительно в 1964 году для мейнфреймов System 360).

Примечания

Ссылки 
 
 Patchutils — Дополнительные программы для работы с патчами
 GNU tools for Win32 — Win32-порт утилит GNU, включая diff и patch
 diffstat — выдача статистики на основе вывода утилиты diff

Утилиты Unix